Canonades: Conducció (transport)
 Conducció (hípica)
 Física, mecanismes que condueixen algun tipus d'energia sense cap mena d'interacció relacionada amb la col·lisió directa de les mateixes partícules implicades.
 Conducció tèrmica
 Conducció elèctrica